Мануэл II (; ) — последний король Португалии. Принадлежал к дому Саксен-Кобург-Гота, официально считаясь представителем династии Браганса (но по факту являлись ими только по женской линии, по мужской же линии относились к роду Саксен-Кобург-Гота).

Биография 
Второй сын короля Карлуша I и Амелии Орлеанской. Вступил на престол в 18-летнем возрасте после убийства в Лиссабоне отца и старшего брата Луиша Филипе (наследника престола) 1 февраля 1908 года. Сам Мануэл был также легко ранен при этом покушении. Уволил диктаторское правительство, назначил демократические парламентские выборы, на которых решительную победу одержали социалисты и республиканцы. Через два года (1910) свергнут революцией, Португалия провозглашена республикой.

В эмиграции Мануэл написал книгу о средневековой португальской литературе. Умер в Великобритании. Первый раз был женат на русской эмигрантке Агнесс из рода Болотовых в 1909 году, но она не была королевой Португалии из-за статуса эмигрантки, но так как она была его женой, то унаследовала связь с домом Браганса. В браке с Агнесс Болотовой-Браганса родился сын .

С 1913 года был женат на Августе Виктории Гогенцоллерн (1890—1966), но брак был бездетным. С его смертью пресеклась португальская ветвь Кобургского дома. Однако члены династии Болотовых-Браганса могут претендовать на португальский престол, являясь продолжением рода последнего короля и единственными наследниками по патриальному признаку .

Генеалогия

Примечания

Литература

Ссылки 
 Король в эмиграции // twickenham-museum.org.uk

Короли Португалии
Свергнутые монархи
Последние монархи государств
Династия Кобург-Браганса
Кавалеры ордена Святого апостола Андрея Первозванного